Золотоноша — місто, районний центр, Черкаська область, Україна
 Золотоноша — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область, Казахстан
 Золотоноша — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край, Росія

 Золотоноша (друга половина X століття — близько 1023) — давньокиївський воєвода, в 1023 очолив морський похід флотилії до Царгорода
 Золотоноша Лілія Анатоліївна (*1963) — українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч
 Золотоноша Олег Вікторович (*1981) — екс-начальник головного управління нацполіції в Запорізькій області

 U855 «Золотоноша» — плавучий склад боєприпасів, що входив до складу Військово-Морських Сил України у 1997—2019 роках